

Рисаєво — село, Мідногорський міський округ, Оренбурзька область
 Рисаєво — село, Учалинський район, Башкортостан